Хаштпар (, также известный как Хашпар, Хаштпар-э-Тавалеш и Талеш) - город и столица Талышского шахрестана, провинции Гилян, Ирана. По переписи 2016 года его население составляло 54 178 человек в 15 688 семьях.

В Хаштпаре разговаривают на талышском языке.

Примечания 

Города Гиляна